Ferguson Peak ist der Name folgender Berge:
 Ferguson Peak (Mac-Robertson-Land) im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Ferguson Peak (Südgeorgien) auf Südgeorgien im Südatlantik